Vaughn Armstrong é um ator norte-americano nascido 7 de julho de 1950 em Sonora Califórnia. Conhecido pelos seus diversos personagens nas séries de televisão Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager e Star Trek: Enterprise.

Atores dos Estados Unidos